Antàrtic relatiu al continent de l'Antàrtida, continent més austral de la Terra
 Cercle polar antàrtic, paral·lel principal 
 Convergència Antàrtica, línia que envolta l'Antàrtida on les aigües fredes de l'oceà Antàrtic que flueixen cap al nord s'enfonsen sota les aigües relativament tèbies
 Corrent circumpolar antàrtic, corrent principal de l'oceà Antàrtic que envolta completament l'Antàrtida
 Dorsal Pacífic-Antàrtica, límit divergent de plaques tectòniques al fons del sud de l'oceà Pacífic, separant la placa pacífica de la placa antàrtica 
 Oceà Antàrtic o oceà Glacial Antàrtic, massa d'aigua que envolta el continent antàrtic 
 Península Antàrtica, part més septentrional de la terra ferma de l'Antàrtida, i l'única part d'aquell continent que s'estén més enllà del cercle polar antàrtic
 Placa antàrtica, placa tectònica que cobreix l'Antàrtida i que s'estén per sota dels oceans circumdants 
 Regió antàrtica, zona de la terra al voltant del Pol Sud
 Regió de Magallanes i de l'Antàrtica Xilena, regió administrativa de Xile a la Patagònia 
 Tractat Antàrtic, tractat internacional signat per dotze estats a Washington el 1959
 Territori Antàrtic Australià, regió de l'Antàrtida que reclama l'Austràlia 
 Territori Antàrtic Britànic, sector de l'Antàrtida reivindicat pel Regne Unit com un dels seus Territoris d'Ultramar 
 Territori Antàrtic Xilè, sector de l'Antàrtida reclamada per la República de Xile 
 Zona antàrtica, ecozona terrestre del planeta a la zona polar antàrtica, la zona climàtica polar de l'hemisferi sud de la terra